Санкт-Марайн-бай-Грац () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия. Входит в состав округа Грац-Умгебунг.

Население составляет 1193 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 10,0 км². Официальный код  —  60668.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йоханн Пухмюллер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии